В Новочеркасске существует около 300 улиц, около 150 переулков, 10 площадей, 7 проспектов,      

Комментарии к таблице-списку:
 В первой колонке название улицы.
 Во второй колонке район города в которой находится данная улица. Таких районов 15: Центральный, Октябрьский, Молодёжный, Соцгород, Хотунок, Донской, Черёмушки, Новосёловка, Восточный, Бурляевка, Новый Городок, Дачный, пос. Ключевой, пос. Луговой, Татарка.
 В третьей колонке исторический район улицы это: Первомайский и Промышленный, а также Донской, пос. Луговой, пос. Ключевой, Дачный, хутор Татарка.
 В четвёртой колонке протяжённость улицы в метрах.
 В пятой колонке указано время образования улицы.
 В шестой колонке указаны прежние названия данной улицы.

Улицы

Переулки

Площади

Проспекты

Бульвары

Шоссе

Спуски

Тупики

Проезды

Площадки

Примечания 

Новочеркасск